

Persone 
 Craig Spitzer (1945) – ex cestista statunitense
 Eliot Spitzer (1959) – avvocato e politico statunitense
 Justin Spitzer  (...) – sceneggiatore statunitense
 Leo Spitzer (1887-1960) – linguista e critico letterario austriaco
 Lyman Spitzer (1914-1997) – fisico e astronomo statunitense

Altro 
 2160 Spitzer – asteroide della fascia principale
 Telescopio spaziale Spitzer – osservatorio spaziale nell'infrarosso